Риркрит Тиравания (Rirkrit Tiravanija, 1961, Буэнос Айрес, Аргентина, живёт и работает в Нью-Йорке, США и Берлине, Германия) — современный художник.

Образование 
 Независимая образовательная программа Уитни, Нью-Йорк
 Школа Художественного института Чикаго
 Банфская центральная школа изящных искусств, Банф, Канада
 Колледж искусств Онтарио, Торонто, Канада

Биография 
Рикрит Тиравания родился в Буэнос-Айресе в тайской семье, вырос в Таиланде, Эфиопии и Канаде, учился в Чикаго, Нью-Йорке, Банфе и Торонто. Сейчас живёт между Берлином и Нью-Йорком, также проводит время в Таиланде.

Творчество 
 Работу Рикрита Тиравании трудно отнести к тому, что обычно называется визуальным искусством. Для Тиравании важно не то, что видит зритель, а то, что происходит между людьми. Работы Тиравании — сцена, предлагающая возможности для взаимодействия и участия. Он интегрирует поток жизни в музейное и галерейное пространство, фактически стирая разделение между искусством и жизнью. Инсталляции Тиравании включают реорганизацию галереи во временную кухню, в которой он готовит и общается с посетителями.
 Для Рикрита Тиравании искусство это то, что вы едите. Тайский художник стал знаменит в 1992, когда создал работу Без названия (1992) — перформанс, во время которого он убрал все из офиса Галереи 303 в Сохо и установил там самодельную кухню, укомплектованную холодильником, плитой, столами и табуретами. Затем Тиравания готовил тайский карри, любой желающий мог прийти и поесть бесплатно. Впоследствии Тиравания повторял это приготовление пищи как искусство по всему миру так часто, что в конце 1990-х он превратился в бренд — «счастливый тайский парень, который готовит».
 1992 был временем, когда мир искусства переживал кризис, денег было мало, и художники вроде Тиравании начали комбинировать хеппенинги, перформансы, Джона Кейджа, Йозефа Бойса и панк. «Изм», в который Тиравания и другия были вовлечены, был назван «искусством взаимоотношений», которое до недавнего времени доминировало на международных выставках.
 В 1999 Тиравания построил в натуральную величину копию своей квартиры в галерее Gavin Brown. Инсталляция включала работающую кухню, спальню и ванную и была открыта 24 часа в день. Все лето люди жили, ели и проводили там время.
 На Биеннале в Ливерпуле в 2002 он показал Apartment 21 (Tomorrow Can Shut Up and Go Away) — инсталляцию, воссоздающую его нью-йоркскую квартиру с работающей ванной, кухней, спальней, гостиной и прилегающей территорией. Посетители приглашались выпить чай и поговорить.
 Тиравания выступил со-куратором Станции Утопии на Венецианской биеннале в 2003.
 Фильм Stories are Propaganda, созданный с Филипп Паррено, демонстрировался на Лионской биеннале в 2005. Он был снят в Гуанчжоу, самом урбанизированном районе Китая, и передаёт их скитания и мысли, задающие странный меланхоличный тон фильма. Фильм сделан из неподвижных кадров — тв-шоу, кролик-альбинос, снеговик из песка. Голос ребёнка за кадром вспоминает старые добрые времена «до того как капучино и суши и руккола стали глобальными, когда каждую секунду личность не была героем, до того как музыка стала саундтреком». В инсталляции устаревший признак кино, красный бархатный занавес, контрастирует с названием, которое как граффити нанесено прямо на занавес.
 В 2006—2007 Тиравания был куратором проекта Open City во Вьетнаме.

Персональные выставки 
 2009 A long march, CAC Centro de Arte Contemporáneo Malága, Малага
 2008 Rirkrit Tiravanija: Demonstration Drawings — The Drawing Center, Нью-Йорк
 2008 Palm Pavilion. Rirkrit Tiravanija — kurimanzutto, Мехико
 2008 Rirkrit Tiravanija — Artspace, Окленд
 2006 Rirkrit Tiravanija — Demonstration Drawings — 1301PE, Лос-Анджелес
 2006 Rirkrit Tiravanija — Galerie Chantal Crousel, Париж
 2005 Rirkrit Tiravanija — «magazine station no. 4» 64 — Neugerriemschneider, Берлин
 2005 Rirkrit Tiravanija — Serpentine Gallery, Лондон
 2005 Une rétrospective (tomorrow is another fine day), Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris, Париж
 2003 Rirkrit Tiravanija — Ikon Gallery, Бирмингем
 2002 RIRKRIT TIRAVANIJA — Wiener Secession, Вена
 2002 Untitled, 2002 (the raw and the cooked) — Tokyo Opera City Art Gallery, Токио
 2001 Rirkrit Tiravanija — 2001 (Passage Cosmo) — Center for Contemporary Art, CCA Kitakyushu, Kitakyushu
 2001 Rirkrit Tiravanija — The two sons of Mönchengladbach — Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach
 2001 Untitled 2001 (No fire no ashes) — Neugerriemschneider, Берлин
 2001 Rirkrit Tiravanija — Portikus, Франкфурт
 2000 Rirkrit Tiravanija — Two Untitled Photo Portfolios — 1301PE, Лос-Анджелес
 1999 Rirkrit Tiravanija — A Trailer for a Film — 1301PE, Лос-Анджелес
 1998 Rikrit Tiravanija — Galerie Micheline Szwajcer, Антверпен
 1998 Dom-ino — Rirkrit Tiravanija — Galerie Chantal Crousel, Париж
 1998 Rirkrit Tiravanija — Das soziale Kapital — Migros Museum für Gegenwartskunst, Цюрих
 1997 Projects: Rirkrit Tiravanija — MoMA — Museum of Modern Art, Нью-Йорк
 1996 Rirkrit Tiravanija — Rehearsal Studio No. 6 — Kunst Halle Sankt Gallen, St. Gallen
 1996 Rirkrit Tiravanija : Untitled,1996 (one revolution per minute) — Le Consortium, Дижон

Публичные коллекции 
 Le Consortium, Dijon
 FRAC — Nord-Pas de Calais, Dunkerque
 FRAC — Lorraine, Metz
 FRAC — Languedoc-Roussilon, Montpellier
 Sammlung Boros, Berlin
 Villa Manin. Centro d’arte contemporanea, Codroipo (UD)
 Ellipse Foundation, Alcoitão
 Musac — Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Леон
 Migros Museum für Gegenwartskunst, Цюрих
 MIT List Visual Arts Center, Кэмбридж
 MOCA Grand Avenue, Лос Анджелес
 Exit Art, Нью-Йорк
 Solomon R. Guggenheim Museum, Нью-Йорк
 San Francisco Museum of Modern Art — SFMOMA, Сан Франциско

Примечания

Ссылки 
 Работы, биография на сайте галереи Gavin Brown
 Информация о художнике на ArtFacts.net
 Информация о художнике на artnet
 Лекция Ирины Кулик в Музее «Гараж». Джордж Мачьюнас - Рикрит Тиравания. Тактики повседневности

Персоналии по алфавиту
Современные художники США